Molekulska formula -{C24H36O5}- se može odnositi na:

 Lovastatin
 Hidrokortizon 21-butirat

en:C24H36O5